György Konrád, een joods-Hongaarse schrijver
 Patrick Konrad, een Oostenrijks wielrenner

 Konrad (1985), tv-film van Nell Cox met Max Wright, Polly Holliday en Huckleberry Fox